Champs – comune francese del dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Champs – comune francese del dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Champs – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Pagine correlate 
 Champ
 The Champ